{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Championship League
|-
|align = "center" | Эссекс, Англия
|-
|align = "center" | 4 января — 25 марта 2010
|-
|align = "center" | Crondon Park Golf Club
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 10 000
|-
| Высший брейк — 144 (Марко Фу и Питер Эбдон)
|- 
| Статус — нерейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 2009 — Джадд Трамп
|-
| Чемпион 2010 — Марко Фу 
|-
| Финалист — Марк Аллен
|-
|}Championship League 2010 — профессиональный пригласительный (нерейтинговый) снукерный турнир, проходивший с 4 января по 25 марта 2010 года. Этот турнир стал отбором на Премьер-лигу 2010 года. Победителем Championship League 2010 и, соответственно, игроком, первым получившим право сыграть в Премьер-лиге 2010, стал Марко Фу, обыгравший в финале Марка Аллена со счётом 3:2.

В Championship League 2010, в отличие от аналогичного прошлогоднего турнира, все матчи игрались до определённого количества побед, без возможности ничейного исхода.

 Призовой фонд 

Группы 1–7
Победитель: £ 3,000
Финалист: £ 2,000
Полуфиналисты: £ 1,000

Победа во фрейме: £ 100

Группа победителей
Победитель: £ 10,000
Финалист: £ 5,000
Полуфиналисты: £ 3,000

Победа во фрейме: £ 300

 Результаты 

 Группа 1 
Матчи группы 1 игрались 4 и 5 января 2010 года. Победителем стал Стивен Магуайр.

 Групповая стадия Трамп 3:1 Дэй
Селби 2:3 КартерМёрфи 0:3 МагуайрХиггинс 0:3 ТрампДэй 2:3 СелбиКартер 3:0 МёрфиМагуайр 3:2 Хиггинс

Трамп 1:3 СелбиДэй 0:3 Картер 
Мёрфи 1:3 ХиггинсСелби 3:2 ХиггинсМагуайр 3:2 КартерТрамп 3:1 Магуайр
Дэй 1:3 МёрфиКартер 0:3 ХиггинсСелби 3:1 МагуайрТрамп 3:1 Мёрфи 
Дэй 2:3 Хиггинс 
Дэй 1:3 МагуайрСелби 0:3 МёрфиТрамп 2:3 Картер Таблица 

 Финальные стадии 
{{Турнир4 без 3 места | RD1=Полуфиналы
| RD2=Финал

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Джадд Трамп
| RD1-score1= 1
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Марк Селби 
| RD1-score2= 3 

| RD1-seed3=  
| RD1-team3= Алистер Картер
| RD1-score3= 2
| RD1-seed4=  
| RD1-team4= Стивен Магуайр 
| RD1-score4= 3

| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Марк Селби
| RD2-score1= 0
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Стивен Магуайр 
| RD2-score2= 3 
}}

Группа 2 
Матчи группы 2 игрались 6 и 7 января 2010 года. Победителем стал Джон Хиггинс.

Групповая стадия 

Картер 3:1 Хиггинс
Селби 1:3 Трамп
Робертсон 0:3 Фу
О'Салливан 3:2 Селби
Хиггинс 3:2 Робертсон
Трамп 3:0 Картер
Фу 0:3 О'Салливан

Селби 3:0 Картер
Трамп 1:3 Хиггинс
Робертсон 3:0 О'Салливан 
Картер 3:1 О'Салливан
Фу 3:1 Хиггинс
Селби 0:3 Фу 
Трамп 2:3 Робертсон

Хиггинс 3:0 О'Салливан
Картер 1:3 Фу
Трамп 3:0 О'Салливан
Селби 3:2 Робертсон 
Картер 3:0 Робертсон 
Трамп 1:3 Фу
Селби 0:3 Хиггинс

Таблица

Финальные стадии

Группа 3 
Матчи группы 3 игрались 18 и 19 января 2010 года. Победителем стал Джадд Трамп.

Групповая стадия 

Картер 1:3 Фу
Трамп 3:1 Робертсон
Хендри 2:3 Аллен
Перри 3:1 Картер
Фу 1:3 Трамп
Робертсон 3:2 Хендри
Аллен 3:2 Перри

Картер 0:3 Трамп
Фу 3:1 Робертсон
Хендри 2:3 Перри
Трамп 3:1 Перри
Аллен 3:2 Робертсон
Картер 3:0 Аллен
Фу 3:1 Хендри

Робертсон 3:0 Перри
Трамп 3:1 Аллен
Фу 3:1 Перри 
Картер 3:2 Хендри 
Трамп 2:3 Хендри
Фу 2:3 Аллен
Картер 3:2 Робертсон

Таблица

Финальные стадии

Группа 4 
Матчи группы 4 игрались 20 и 21 января 2010 года. Победителем стал Марко Фу.

Групповая стадия 

Аллен 0:3 Фу
Картер 1:3 Робертсон
Эбдон 1:3 Уильямс
Лян 1:3 Аллен
Фу 3:0 Картер
Робертсон 0:3 Эбдон
Уильямс 0:3 Лян

Аллен 3:2 Картер 
Фу 2:3 Робертсон
Эбдон 3:1 Лян 
Картер 2:3 Лян
Уильямс 1:3 Робертсон
Аллен 0:3 Уильямс
Фу 3:1 Эбдон

Робертсон 3:1 Лян
Картер 2:3 Уильямс
Фу 3:2 Лян 
Аллен 3:2 Эбдон 
Картер 0:3 Эбдон
Фу 0:3 Уильямс
Аллен 1:3 Робертсон

Таблица

Финальные стадии

Группа 5 
Матчи группы 5 игрались 8 и 9 февраля 2010 года. Победителем стал Нил Робертсон.

Групповая стадия 

Робертсон 3:1 Уильямс
Эбдон 3:0 Уолден
Хокинс 2:3 Коуп
Харольд 1:3 Робертсон
Уильямс 2:3 Эбдон
Уолден 3:2 Хокинс
Коуп 3:1 Харольд

Робертсон 2:3 Эбдон
Уильямс 3:2 Уолден
Хокинс 3:1 Харольд
Эбдон 1:3 Харольд
Коуп 3:0 Уолден
Робертсон 3:2 Коуп
Уильямс 3:0 Хокинс

Уолден 3:0 Харольд
Эбдон 2:3 Коуп
Уильямс 3:1 Харольд 
Робертсон 2:3 Хокинс
Эбдон 2:3 Хокинс
Уильямс 3:2 Коуп
Робертсон 3:2 Уолден

Таблица

Финальные стадии

Группа победителей 
Матчи в группе победителей игрались 24 и 25 марта 2010 года. Чемпионом турнира и игроком, квалифицировавшимся на Премьер-лигу 2010, стал Марко Фу.

Групповая стадия 

Магуайр 2:3 Хиггинс
Трамп 2:3 Фу
Робертсон 2:3 Аллен
Коуп 1:3 Магуайр
Хиггинс 2:3 Трамп
Фу 0:3 Робертсон
Аллен 3:2 Коуп

Магуайр 3:0 Трамп 
Хиггинс 1:3 Фу
Робертсон 3:2 Коуп
Трамп 3:0 Коуп
Аллен 3:0 Фу
Магуайр 3:2 Аллен
Хиггинс 1:3 Робертсон

Фу 3:0 Коуп
Трамп 0:3 Аллен
Хиггинс 0:3 Коуп
Магуайр 3:2 Робертсон 
Трамп 2:3 Робертсон
Хиггинс 3:2 Аллен
Магуайр 3:0 Фу

Таблица

Финальные стадии

Сенчури-брейки 
 144, 141, 139, 130, 122, 114, 102, 102, 101, 101 Питер Эбдон
 144, 134, 133, 130, 122, 120, 111, 110, 104, 104, 104, 103  Марко Фу
 143, 135, 117, 104, 104 Марк Уильямс
 142 Барри Хокинс
 140, 118, 110, 101, 101 Стивен Магуайр
 138  Ронни О'Салливан
 138 Джон Хиггинс
 137, 131, 112, 109 Дин Цзюньхуэй
 136, 136, 127, 110, 110 Алистер Картер
 135, 131, 122, 116, 116, 115, 113, 113, 111, 110, 105, 104, 103, 101, 100, 100, 100 Нил Робертсон
 133, 113, 105, 102, 102, 100, 100 Джейми Коуп
 133 Рики Уолден
 131, 128, 122 Марк Селби
 124, 110 Стюарт Бинэм
 118, 110, 108, 107, 107, 106, 104, 103, 102, 101, 100 Джадд Трамп
 114, 107, 103, 100, 100 Марк Аллен
 112, 109 Шон Мёрфи
 106 Стивен Хендри
 101 Джо Перри

Примечания

Ссылки 
 Общая информация о турнире

Championship League (снукер)
2010 год в снукере